La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il giorno 18 ottobre 1968 al  Poligono Vicente Suárez di Città del Messico.

Risultato
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

P2